Kulla-Gulla kan syfta på:
 Kulla-Gulla – huvudpersonen i en romanserie med samma namn, av Martha Sandwall-Bergström
 Kulla-Gulla på Blomgården – första delen av Kulla-Gullaböckerna
 Kulla-Gulla-priset – svenskt litteraturpris instiftat 1999 av Martha Sandwall-Bergström
 Kulla-Gulla (TV-serie) – en svensk TV-serie från 1986 i regi av Gustav Wiklund som bygger på Kulla-Gullaböckerna
 Kulla-Gulla (film) – en svensk familjefilm från 1956 i regi av Håkan Bergström som bygger på Kulla-Gullaböckerna

Se även 
 Kulla